Příjmení Duda/Dudová nese více osobností:

Česká republika
 Antonín Duda – rozcestník
 Erich Duda (1942–1992) – český fotbalista
 Josef Duda (1905–1977) – brigádní generál českého letectva
 Karel Duda (1926-1998) – československý diplomat
 Karel Duda (zpěvák) (* 1928) – brněnský zpěvák
 Klaudia Dudová (* 1988) – česká herečka
 Radek Duda (* 1979) – český hokejista
 Tibor Duda (* 1956) – československý fotbalista
 Tomáš Duda (* 1999) – český lední hokejista
 Václav Duda (1941–???) – československý házenkář
 Zbyněk M. Duda (* 1951) – český historik a pedagog

Polsko
 Andrzej Duda (* 1972) – polský prezident, politik
 Agata Kornhauserová-Duda (* 1972) – první dáma Polska

Rumunsko
 Radu Duda (* 1960) – rumunský politik,

Slovensko
 Ondrej Duda (* 1994) – slovenský fotbalista

Slovanská příjmení